В данном списке представлены крупнейшие города американского штата Миссисипи.

Примечания 

Миссисипи
Списки:Миссисипи (штат)